Тюфелева роща — топоним в Москве:
 Тюфелева роща — историческая местность.
 Тюфелева роща (парк)
 Улица Тюфелева Роща